Batalla de Bornhöved puede hacer referencia a:

Batalla de Bornhöved, una batalla ocurrida en 798.
Batalla de Bornhöved, una batalla ocurrida en 1227.
Batalla de Bornhöved, una batalla ocurrida en 1813.